Battle («batalla» en inglés) hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Battle (East Sussex)
Battle Creek (Iowa)
Battle Creek (Míchigan)
Battle Creek (Nebraska)
Battle Ground (Indiana)
Battle Ground (Washington)
Battle Lake (Minnesota)
Battle Mountain, condado de Lander, Nevada, Estados Unidos.

Películas
Battle Circus, protagonizada por Humphrey Bogart.
Battle for Terra, animada de ciencia ficción.
Battle in Seattle, dramática de 2008.
Battle Heater: Kotatsu, japonesa de género comedia y terror.
Battle of Los Angeles, ciencia ficción por el estudio The Asylum.
Battle Royale (película), película de culto.
Battle Royale II: Réquiem, secuela de la película japonesa Battle Royale.
Battle: Los Angeles, ciencia ficción.

Literatura y manga
Battle Royale, novela escrita por el japonés Koushun Takami.

Manga
Battle Club, serie manga creado por Yuji Shiozaki.
Battle Royale (manga)
Battle Royale II: Blitz Royale
Battle Tendency

Música
Battle Beast, banda de heavy metal formada en el año 2005 en Helsinki.
Battle Born,cuarto álbum de estudio de la banda de rock estadounidense The Killers.
Battle Born World Tour, tour de la banda oriunda de Las Vegas The Killers.
Battle Cry (canción de Imagine Dragons)
Battle Cry of Freedom, canción escrita en 1862.
Battle for the Sun, sexto álbum de la banda de rock alternativo Placebo.
Battle Hymns, primer álbum de estudio de la banda estadounidense de heavy metal Manowar.
Battle Metal, álbum debut de la banda finlandesa de Folk metal Turisas.
Battle of the Sexes
Battle Studies (álbum), de John Mayer.

Televisión
Battle Fever J, serie de televisión japonesa del género tokusatsu.
Battle Of The Bands, episodio.
Battle of the Humungonauts, episodio.
Battle Programmer Shirase, serie sobre ordenadores y humor ecchi.

Videojuegos
Battle Arena Toshinden
Battle Chess, videojuego de ajedrez.
Battle City, videojuego de tanques.
Battle Clash
Battle Flip Shot, juego de pelota y paddle.
Battle Kid: Fortress of Peril
Battle Rage: Mech Conflict
Battle Realms
Battle Stadium D.O.N
Battle Tryst
Battle Wings
Battle.net
BattleBlock Theater
BattleKnight, ambientado en la edad media.
BattleSport

Además
Battle Gear
Battle Guy
BattleBots, empresa estadounidense que acoge competiciones de robots.
BattleMech, máquina de combate del universo ficticio de BattleTech.
BattleTech, franquicia de ciencia ficción y juegos de guerra.